Toader ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Toader (* 1997), rumänischer Kugelstoßer
 Camelia Toader (* 1963), rumänische Richterin am Europäischen Gerichtshof
 Eliza Toader (* 1990), rumänische Diskuswerferin
 Iulian Toader (* im 19. Jahrhundert), rumänischer Kirchenmaler
 Leontin Toader (* 1964), rumänischer Fußballspieler
 Lucia Toader (* im 20. Jahrhundert), rumänische Ruderin
 Marcel Toader (1963–2019), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Mihaela Toader (* im 20. Jahrhundert), rumänische Politikerin (PSD)
 Nap Toader (* 1969), rumänischer Regisseur und Drehbuchautor 
 Nicolae Toader (1927–1983), rumänischer Politiker (PCR)
 Tudorel Toader (* 1960), rumänischer Verfassungsrichter und Politiker
 Vasile Toader (* 1965), rumänischer Militär, Luftflottillen General der Streitkräfte